Juillerat ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Juillerat, Schriftsteller 
 Jacques-Henri Juillerat (1777–1860), Schweizer Maler
 Josette Juillerat (* 1950), kanadische Schriftlerin
 Paul Juillerat (1818–1897), französischer Dramatiker und Romancier

Juillerat steht zudem für:
 Mount Juillerat Berg in Queensland, Australien